Aqsu (kasach. Ақсу –„Weißer Fluss“) bezeichnet:

folgende Verwaltungseinheiten und Orte in Kasachstan:
 Aqsu (Almaty), Ort im Gebiet Almaty 
 Aqsu (Pawlodar), Stadt im Gebiet Pawlodar
 Aqsu (Sairam), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum in Südkasachstan
 Aqsu (Ostkasachstan), Ort in Ostkasachstan 
 Kreis (Rajon) im Gebiet Almaty, siehe Audany Aqsu  

folgende Flüsse:
 Aqsu (Arys), Nebenfluss des Arys in Südkasachstan und Schambyl
 Aqsu (Balchaschsee), Zufluss des Balchaschsees
 Aqsu (Buchtarma), Nebenfluss der Buchtarma in Ostkasachstan
 linker Nebenfluss des Schu in Kirgisistan und Kasachstan, siehe Aksuu (Tschüi)